Turing pode referir-se a:
Alan Turing, matemático britânico.
Máquina de Turing, modelo matemático de um computador concebido por Alan Turing antes do advento da computação eletrônica.
Prêmio Turing, dado anualmente pela Association for Computing Machinery para uma pessoa selecionada por contribuições de natureza técnica feitas para a comunidade de computação.

Desambiguação